Osoby o tym nazwisku:
 Mirosław Dakowski – polski fizyk
 Paweł Dakowski – polski zootechnik, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy